Куркинская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Троицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Троицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 43,5 км, до центра муниципального образования Бережного — 1,5 км. Ближайшие населённые пункты — Погост Трифон, Бережное, Ивановская, Острецово.

По переписи 2002 года население — 99 человек (44 мужчины, 55 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района